

Плейнс — місто, штат Джорджія
 Плейнс — місто, штат Канзас
 Плейнс — місто, штат Монтана
 Плейнс — місто, штат Техас
 Плейнс Тауншип — селище, штат Пенсільванія
 Плейнс — переписна місцевість, штат Пенсильванія

 Те-Плейнс — місто, штат Вірджинія
 Те-Плейнс — переписна місцевість, штат Огайо